Plotava (district Alejski) - dorp in de Russische kraj Altaj
 Plotava (district Bajevski) - dorp in de Russische kraj Altaj
 Plotava (district Blagovesjtsjenski) - nederzetting naast het wisselplaats in de Russische kraj Altaj
 Plotava (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Plotava (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk